Zaborów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Zaborów, village du powiat de Lubin
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zaborów, village du powiat de Strzyżów
dans la voïvodie de Łódź
 Zaborów, village du powiat de Piotrków
 Zaborów, village de la gmina de Uniejów
 Zaborów, village de la gmina de Zadzim
dans la voïvodie de Mazovie
 Zaborów, village du powiat de Varsovie-ouest
 Zaborów, village du powiat de Grójec
 Zaborów, village du powiat de Siedlce
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zaborów, village du powiat de Brzesko